Comps puede referirse a: 

 Comps, comuna francesa situada en Drôme.
 Comps, comuna francesa situada en Gard.
 Comps, comuna francesa situada en Gironda.